Спрингвилл () — топоним:
 Спрингвилл — город в штате Аризона (США).
 Спрингвилл — город в штате Юта (США).

См. также 
 Спрингфилд
 Спринг-Сити